Мыс Елизаветы — скалистый мыс, расположенный на полуострове Шмидта, самая северная точка острова Сахалин.

Своё название мыс получил 9 августа 1805 года от Ивана Крузенштерна, назвавшего его в честь жены императора Александра I Елизаветы Алексеевны.

В 1932 году на мысе Елизаветы был установлен маяк.

Солёность воды Охотского моря около мыса Елизаветы — 16,4 ‰.

Административно мыс относится к Охинскому району Сахалинской области.

Климат

Интересные факты 
 Рыболовный траулер «Мыс Елизаветы» назван в честь самой северной оконечности Сахалина.

См. также 
 Маяк Елизаветы
 Мыс Крильон
 Мыс Терпения
 Мыс Анива
 Мыс Гвоздева

Примечания

Ссылки 
 Маяки Сахалина

Сахалин
Мысы Охотского моря
Мысы Сахалинской области